Aespa (; ром: eseupa; стилизуется как æspa, читается как Эспа) — южнокорейская гёрл-группа, созданная в 2020 году компанией SM Entertainment, состоит из четырёх участниц: Карина, Жизель, Винтер, Ниннин. Группа дебютировала 17 ноября 2020 года с синглом «Black Mamba».

Название 
Их название является комбинацией слов «æ», что означает «Avatar X Experience» (Аватар Х Опыт), и «aspect» (сторона/перспектива), что означает «двухсторонние». Вместе значение названия группы — возможность познать новый мир с помощью своего аватара.

Карьера

До дебюта 
Ниннин была представлена как участница SM Rookies 19 сентября 2016 года. В составе пре-дебютной команды она появилась на Rookies Princess: Who’s the Best? в сегменте программы My SMT в 2016 году, а также участвовала в корейской анимационной телепрограмме Shining Star в 2017 году.

Карина появилась в видеоклипе Тхэмина на песню «Want» с одноимённого мини-альбома в феврале 2019 года, который был показан в нескольких музыкальных программах.

2020—2021: Дебют c «Black Mamba», рост популярности и Savage 

25 октября SM объявили, что создали новую женскую группу, первую с момента дебюта Red Velvet в 2014 году. В тот же день стало известно, что дебют новой группы SM состоится в ноябре. Участницы были представлены публике индивидуально с 27 по 30 октября.
Основатель SM Entertainment Ли Су Ман объяснил концепцию aespa на Всемирном форуме культурной индустрии 2020 года, который проводился онлайн 28 октября.

1 ноября было объявлено, что группа дебютирует 17 ноября с синглом «Black Mamba». 2 ноября был показано видеo со всеми четырьмя участницами. 17 ноября, в день их дебюта, было объявлено название фандома «MY» (кор. 마이), что означает «самый драгоценный друг» в KWANGYA, где живут аватары æspa. 20 ноября группа дебютировала на сцене Music Bank, где они исполнили свой дебютный сингл. Группа также заняла первое место в чартах музыкальных видеоклипов в жанре k-pop крупнейшего в Китае музыкального стримингового сервиса QQ Music и удерживала его в течение трех недель подряд.
17 января 2021 года aespa выиграли свою первую победу на музыкальном шоу за свой дебютный сингл на Inkigayo.

29 января SM Entertainment объявили, что aespa выпустят сингл «Forever», который является ремейком оригинальной песни авторства Ю Ён Чжина, выпущенной в 2000 году в рамках проекта SM Winter Vacation in SMTOWN.com. Песня «Forever» была выпущена 5 февраля, она представляет собой балладу, в которой текст сопровождается звучанием акустической гитары и струнных инструментов.

4 мая было объявлено, что aespa выпустят третий цифровой сингл в конце месяца. Сингл «Next Level» был выпущен 17 мая и стал их первым хитом, попав в топ-5 в цифровом чарте Gaon.

22 июля было объявлено, что Aespa подписали контракт с Creative Artists Agency для продвижения в США.

14 сентября SM Entertainment объявили, что Aespa выпустят первый мини-альбом Savage 5 октября. Альбом содержит шесть треков, включая одноимённый сингл. Альбом был выпущен 5 октября. Мини-альбом ознаменовал первую и самую высокую позицию Aespa в американском чарте Billboard 200, достигнув 20-го места, и дебютировала на вершине чарта альбомов Gaon. В течение 15 дней после выпуска стало известно что альбом разошелся тиражом 513 292 тыс. копий. Aespa выступили на параде в честь Дня Благодарения Macy’s, они стали первой южнокорейской женской группой, выступившей на этом мероприятии. 2 декабря Aespa выиграли свой первый Дэсан на премии Asia Artist Awards. Два дня спустя, 4 декабря, группа выиграла свой второй Дэсан на премии Melon Music Awards в номинации «Запись года».

4 ноября было объявлено, что Aespa выпустят ремейк песни S.E.S «Dreams Come True», которая была выпущена 20 декабря. Музыкальное видео на песню было снято режиссером Lucid colour, хореографом стала БоА, и в нем были представлены оригинальные голографические бабочки и крылья, которые можно увидеть в видеоклипе S.E.S. Песня достигла 17-го места в цифровом чарте Gaon и 7-го места в мировом чарте цифровых песен Billboard.

26 декабря участницы Карина и Винтер были объявлены участницами предстоящей проектной супергруппы Got the Beat. Группа дебютировала с синглом «Step Back» 3 января 2022 года.

2022–н.в: Выступление на Коачелле и Girls 
8 января 2022 года группа стала первым артистом, получившим награду «Артист года» на церемонии вручения премии Golden Disc Awards.

19 апреля было объявлено, что Aespa выступят на второй недели ежегодного фестиваля музыки Коачелла 23 апреля с песнями «Savage», «Next Level», «Black Mamba» и английской версией новой, неизданной песни под названием «Life's Too Short», который будет включен в их предстоящий альбом.

12 мая группа была включена в список лидеров следующего поколения журнала Time. 27 мая группа также была включена в список Forbes 30 Under 30.

1 июня SM Entertainment объявили о подписании глобального партнерства с Warner Records. Они также объявили, что 8 июля Aespa выпустят свой второй мини-альбом Girls, который содержит девять треков, включая одноименный заглавный трек, их первые два сингла «Black Mamba» и «Forever», а также «Dreams Come True», который ранее был выпущен в качестве ведущего сингл с альбома 2021 Winter SMTOWN: SMCU Express в декабре 2021 года. До этого «Illusion» и «Life's Too Short» предшествовали мини-альбому в качестве пре-релизных синглов, выпущенных 1 и 24 июня.

1 июля сообщалось, что aespa примут участие в «Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию 2022 года» 5 июля, они выступили с речью, сопровождаемой выступлением.

Рекламные сделки 
10 февраля 2021 года было объявлено, что Aespa стали послом французского модного дома Givenchy, став первой K-pop группой выбранной в качестве посла. Позже в августе Aespa подписали соглашения о сотрудничестве с корейским косметическим брендом Clio, корейским брендом по уходу за кожей Mediheal, французским брендом спортивной одежды Eider и в сентябре с банком KB Kookmin Bank. 23 ноября Aespa были выбраны в качестве новых муз для итальянского аромата Acqua di Parma. 8 апреля 2022 года Aespa стали моделью для корейского бренда напитков Lotte Chilsung's Tamz Zero.

Участницы

Дискография

Мини-альбомы 
 Savage (2021)
 Girls (2022)

Концертная деятельность

Шоукейсы 
 Aespa Showcase «Synk» (2022)

Участие в концертах 
 SMTOWN Live «Culture Humanity» (2021)
 SMTOWN Live 2022: SMCU Express @KWANGYA (2022)
 SM Town Live 2022: SMCU Express at Human City Suwon (2022)

Награды и номинации

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2020 году
Гёрл-группы Республики Корея
Исполнители SM Entertainment
 
Квартеты